Mentalismo hermético é o primeiro entre os sete princípios herméticos, expostos no livro "O Caibalion" .

Princípios 

O TODO É MENTE - O Universo é Mental.

O Principio do Mentalismo, que enuncia que a "matéria emana da mente", habilita o indivíduo a compreender prontamente todas as leis do Universo Mental e a aplicá-las para a sua própria felicidade e o seu avanço pessoal. O Mentalismo propõe que o indivíduo pode ser levado a conhecer a verdadeira natureza da sua própria Força Criadora, que é inconsciente. De acordo com o Mentalismo Hermético, toda a Energia e a Matéria que compõe o ambiente surgem através da mente do indivíduo (ente), sendo que as mesmas são subordinadas ao Domínio da Mente do Ente. O Ambiente seria o "ambíguo do ente", ou o espelho desse ente, e seria criado ao ser emanado do mesmo, ou da sua mente. Equivale a dizer, assim como a Tradição, que a "Realidade Material é uma ilusão".

Prática

O famoso livro de mentalismo O Poder do Subconsciente do Dr. Joseph Murphy afirma que existe um poder dentro de cada um de nós, como no princípio de Mentalismo. Qualquer pessoa (qualidade normal) que tomou conhecimento de que pode mudar os fatos da sua realidade imediata, mudando seus próprios pensamentos, e põe em prática tal qualidade. O pensamento e imaginação habituais moldam, ajustam e criam nosso próprio destino, pois o homem é o que pensa em seu subconsciente. 

Moldamos o ambiente em volta da mente, que é uma expressão do "ente". De acordo com o mentalismo, a expressão do ente, o que a mente vê, é um reflexo seu no ambiente. Assim o ente se conhece, através da sua mente que aprende no ambiente. Assim aprende sobre si, até que desperta para um novo nível de consciência.

Ver também 

 Caibalion
 Hermetismo
 Ordem Rosacruz

Nova Era
Metafísica
Espiritualidade
Autoajuda
Hermetismo
Ocultismo